Sciaena är ett släkte av fiskar. Sciaena ingår i familjen havsgösfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Sciaena